Stockum può riferirsi a:
 Stockum-Püschen – comune tedesco
 Stockum – quartiere della città tedesca di Düsseldorf
 Stockum – quartiere della città tedesca di Sundern (Sauerland)
 Stockum – quartiere della città tedesca di Witten